В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Відсутня
 Андреа Джегер (фінал)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)
 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Міма Яушовець (3-тє коло)
 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)

 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (1-ше коло)
 Енн Кійомура-Хаясі (2-ге коло)
 Івонн Вермак (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)